Fotbollsklubben Chimki () är en rysk fotbollsklubb baserad i Chimki som grundades 1996 i Chimki.

Placering tidigare säsonger

Spelare

Spelartrupp 
Uppdaterad: 28 januari 2022

Not: Spelare i kursiv stil är inlånade.

Kända spelare 
  Martin Jakubko
  Tsimafej Kalatjoŭ
  Maksim Ramasjtjanka
  Admir Ćatović

Källor

Externa länkar 
 Officiella hemsida 

Fotbollsklubbar i Ryssland
Sportklubbar bildade 1996